Merga steht für:

 Eigenname von 38 Bootis, Stern im Sternbild Bärenhüter

Merga ist der Familienname folgender Personen:
 Deriba Merga (* 1980), äthiopischer Langstreckenläufer
 Imane Merga (* 1988), äthiopischer Langstreckenläufer
 Sentayehu Merga (* 1985), äthiopischer Langstreckenläufer